Dies ist eine Liste von Inseln des Ägäischen Meeres. Die Inseln der Ägäis haben das griechische Festland im Westen und Norden und die Türkei im Osten. Sie sind zu verschiedenen Inselgruppen gruppiert. Die deutschen Bezeichnungen weichen von den Neugriechischen bisweilen ab, z. B. Salamis statt neugriechisch Σαλαμίνα Salamina. In der folgenden Übersicht werden gängige deutsche Bezeichnungen sowie die neugriechischen Bezeichnungen angegeben. Die folgende Liste versucht, die größten (bewohnten) Inseln zu erfassen, sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Griechenland 

Die griechischen Ägäis-Inseln nach den griechischen Regionen (periféries):

Region Ostmakedonien und Thrakien

Inselkomplex der Nordöstlichen Ägäis 

Thasos Θάσος Thásos
Samothraki Σαμοθράκη Samothráki

Region Zentralmakedonien 

Insel der Chalkidiki (Νησιά Χαλκιδικής):

Ammouliani Αμμουλιανή Ammoulianí
Diaporos Διάπορος Diáporos

Region Nördliche Ägäis

Inselkomplex der Nordöstlichen Ägäis 

Lesbos Λέσβος Lésvos
Chios Χίος Chíos
Samos Σάμος Sámos
Limnos Λήμνος Límnos
Ikaria Ικαρία Ikaría
Agios Efstratios Άγιος Ευστράτιος Ágios Efstrátios
Psara Ψαρά Psará
Fourni Φούρνοι Foúrnoi
Inousses Οινούσσες Oinoússes
Thymena Θύμαινα Thýmaina
Andipsara Αντίψαρα Antípsara
Pasas Πασάς Pasás
Agios Minas Άγιος Μηνάς Ágios Minás

Region Thessalien

Inselgruppe der Nördlichen Sporaden 
Skopelos Σκόπελος Skópelos
Alonissos Αλόννησος Alónnisos
Skiathos Σκιάθος Skiáthos
Kyra Panagia Κυρά Παναγιά Kyrá Panagiá
Peristera Περιστέρα Peristéra
Gioura Γιούρα Gioúra
Skantzoura Σκάντζουρα Skántzoura
Piperi Πιπέρι Pipéri
Tsounkria Τσουγκριά Tsounkriá
Psathoura Ψαθούρα Psathoúra

(zu Skyros siehe den Abschnitt Region Mittelgriechenland)

Region Attika

Inselgruppe der Saronischen Inseln 

Salamis Σαλαμίνα Salamina
Ägina Αίγινα Aígina
Hydra Ύδρα Ýdra
Poros Πόρος Póros
Spetses Σπέτσες Spétses
Dokos Δοκός Dokós
Angistri Αγκίστρι Ankístri
Agios Georgios Άγιος Γεώργιος Ágios Geórgios
Spetsopoula Σπετσοπούλα Spetsopoúla
Psyttalia Ψυττάλεια Psyttáleia

Inselgruppe der Ionischen Inseln 

Kythira Κύθηρα Kýthira
Andikythira Αντικύθηρα Antikýthira

Region Südliche Ägäis

Inselgruppe der Kykladen 

Naxos Νάξος Náxos
Andros Άνδρος Ándros
Paros Πάρος Páros
Tinos Τήνος Tínos
Milos Μήλος Mílos
Kea Κέα Kéa
Amorgos Αμοργός Amorgós
Ios Ίος Íos
Kythnos Κύθνος Kýthnos
Mykonos Μύκονος Mýkonos
Syros Σύρος Sýros
Santorin Θήρα (Σαντορίνη) Thíra (Santoríni)
Serifos Σέριφος Sérifos
Sifnos Σίφνος Sífnos
Sikinos Σίκινος Síkinos
Anafi Ανάφη Anáfi
Kimolos Κίμωλος Kímolos
Andiparos Αντίπαρος Antíparos
Folegandros Φολέγανδρος Folégandros
Makronisos Μακρόνησος Makrónisos
Iraklia Ηράκλεια Irákleia
Gyaros Γυάρος Gyáros
Polyegos Πολύαιγος Polýaigos
Keros Κέρος Kéros
Rinia Ρήνεια Ríneia
Donousa Δονούσα Donoúsa
Thirasia Θηρασία Thirasía
Andimilos Αντίμηλος Antímilos
Despotiko Δεσποτικό Despotikó
Schinoussa Σχοινούσα Schoinoúsa
Koufonisia Κουφονήσια Koufonísia
Delos Δήλος Dílos

Inselgruppe des Dodekanes 
(siehe auch Liste der Dodekanes-Inseln)

Rhodos Ρόδος Ródos
Karpathos Κάρπαθος Kárpathos
Kos Κως Kos
Kalymnos Κάλυμνος Kálymnos
Astypalea Αστυπάλαια Astypálaia
Kasos Κάσος Kásos
Tilos Τήλος Tílos
Symi Σύμη Sými
Leros Λέρος Léros
Nisyros Νίσυρος Nísyros
Patmos Πάτμος Pátmos
Chalki Χάλκη Chálki
Saria Σαριά Sariá
Lipsi Λειψοί Leipsoí
Pserimos Ψέριμος Psérimos
Agathonisi Αγαθονήσι Agathonísi
Levitha Λέβιθα Lévitha
Syrna Σύρνα Sýrna
Alimia Αλιμιά Alimiá
Arki Αρκοί Arkoí
Gyali Γυαλί Gyalí
Nimos Νίμος Nímos
Telendos Τέλενδος Télendos
Farmakonisi Φαρμακονήσι Farmakonísi
Kinaros Κίναρος Kínaros
Armathia Αρμάθια Armáthia
Kalolimnos Καλόλιμνος Kalólimnos

Andere Regionen 
Andere Regionen, in denen Inseln von der Ägäis begrenzt werden:

Region Kreta 
(siehe auch Liste kretischer Inseln)

Kreta Κρήτη Kríti
Dia Δία Día
Spinalonga Σπιναλόγκα Spinalónka

Region Peloponnes
Elafonisos Ελαφόνησος Elafónisos

Region Mittelgriechenland 
Euböa Εύβοια Évvia
Megalonisos Μεγαλόνησος Πεταλιών Megalónisos Petalión
Chersonisi Χερσονήσι Chersonísi
Styra Στύρα Stýra

Inselgruppe der Nördlichen Sporaden 
Skyros Σκύρος Skýros
Skyropoula Σκυροπούλα Skyropoúla
Sarakino Σαρακηνό Sarakinó
Valaxa Βαλάξα Valáxa

Türkei

Çanakkale (Provinz) 
Gökçeada
Bozcaada

Balıkesir (Provinz) 
Alibey Adası (Cunda)

Fußnoten

Siehe auch 
Liste griechischer Inseln
Liste der größten Inseln im Mittelmeer

!Agaisches Meer
!Liste Inseln Agaisches Meer
!Liste Inseln Agaisches Meer
!Liste Inseln Agaisches Meer

el:Νησιά Αιγαίου Πελάγους